1960 - 1974: Peter Poreku Dery
 1974 - 1994: Gregory Ebolawola Kpiebaya
 1994 - 2016: Paul Bemile
 od 2016: Richard Baawobr, M.Afr.

Katolická církev v Ghaně